Азгалдя́н Леони́д Рубе́нович (; 22 ноября 1942, Тбилиси — 21 июня 1992, Мардакерт) — армянский физик и один из основателей «Армии освобождения».

Окончил физфак МГУ и ЕГУ, работал в области систем автоматического управления.

Был одним из лидеров Карабахского движения, с февраля 1990 спланировал и организовал защиту нескольких районов Армении и Карабаха. В 1991 с Овсепом Овсепяном основал «Армию Освобождения», военную организацию, призванную защищать армянское население Нагорного Карабаха.

Память 

Посмертно награждён «Боевым крестом Первой степени». 31 августа 2019 года ему посмертно присвоили звание «Герой Арцаха» и орден «Золотой Орёл».

Фракция «Елк» предлагает мэрии Еревана дать имя Леонида Азгалдяна улице Ленинградян

В 2017 году Почта Арцаха выпустила почтовую марку, посвящённую Л. Р. Азгалдяну.

Примечания

Ссылки 
 Леонид Азгалдян

Выпускники физического факультета МГУ
Выпускники Ереванского государственного университета
Командиры армянских добровольческих отрядов